Трес Маријас има више значења:

 Трес Маријас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Маријас, Ел Сокоро (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Трес Маријас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Маријас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Маријас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Маријас (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Маријас (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Маријас, Ел Параисо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Маријас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Маријас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Маријас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Трес Маријас (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Маријас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Маријас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Маријас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Маријас (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Маријас (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Трес Маријас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Трес Маријас (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Трес Маријас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Трес Маријас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Трес Маријас (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Маријас (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Маријас, Коралехо (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трес Маријас (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трес Маријас (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Маријас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Маријас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Маријас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Маријас (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Маријас (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Маријас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Трес Маријас, Лас Винорамас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Трес Маријас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес Маријас, Бачоко 3261 (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес Маријас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес Маријас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес Маријас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Маријас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Маријас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Маријас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Маријас, Лос Марокин (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Маријас (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Маријас (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Маријас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Маријас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Маријас, Трес Глоријас (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Маријас (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Маријас (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Маријас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Маријас (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Трес Маријас (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Трес Маријас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Трес Маријас (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику